Maierbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Maierbach (Baierbach), Weiler der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Maierbach (Rott am Inn), Weiler der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Maierbach (Vilsbiburg), Weiler der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Maierbach (Große Vils), linker Zufluss der Großen Vils an der Niedermühle, Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Maierbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) in Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Maierbach (Urbach), linker Zufluss des Urbachs (zur Rems) in Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg und rechter Abzweig des zuvor in sie mündenden Bärenbachs

Siehe auch:
 Meierbach